François Rousseau peut désigner :
 François Rousseau, un ingénieur québécois ;
 François Rousseau, un écrivain québécois ;
 François Rousseau, un écrivain français ;
 François Rousseau, un médecin et chercheur québécois ;
 François Rousseau, un photographe français ;
 François Rousseau, frère aîné de l'écrivain philosophe Jean-Jacques Rousseau, dont l'écrivain Stéphane Audeguy a fait le sujet de son roman Fils unique (2006).